Friedhelm Funkel, były niemiecki piłkarz i trener piłkarski, brat Wolfganga
 Wolfgang Funkel, były niemiecki piłkarz, brat Friedhelma